Солапур:

 Солапур — город в штате Махараштра в Индии.
 Солапур — округ в индийском штате Махараштра.